Гран-при Канады 1968 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 22 сентября 1968 года на трассе Мон-Тремблан.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1968 году
Сентябрь 1968 года
События 22 сентября